Sérgio e Baco (m. ), dois santos militares muito famosos martirizados na Síria.
 Sérgio da Capadócia (m. 304), monte e mártir da Capadócia.
 Papa Sérgio I, papa e santo do .
 Sérgio Nicetiata (), santo ortodoxo durante a iconoclastia.
 Sérgio de Valaam (), monge grego.
 Sérgio de Radonej (ca. 1320–1392), líder espiritual e reformador russo.

Ver também